Kapri ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kapri (1846–1896), galizischer Landtagsabgeordneter
 Kid Kapri (* 2002), deutscher Musiker
 Rudolf von Kapri (1887–1946) österreichischer Journalist, Schriftsteller und Lyriker